El término húngaro hace referencia:

 al idioma húngaro;
 al gentilicio de los nacidos en Hungría;
 al grupo étnico magiar.

Enlaces externos